Saint-Germain-Laval har flere betydninger:

 Saint-Germain-Laval, Loire - en kommune i Loire departementet i Frankrig.
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne - en kommune i Seine-et-Marne departementet i Frankrig.